Uve puede hacer referencia a:

 la letra “V”, también llamada ve corta, ve baja o ve chica;
 UVE, una banda de hard rock española;
 Sandra Uve, historietista y escritora española; o
 la serie de televisión estadounidense La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales.